Ку́рос () — греческая фамилия.

 Курос, Кевин (род. 1965) — американский бизнесмен и политик-республиканец.
 Курос, Янис (род. 1956) — австралийский бегун греческого происхождения на сверхмарафонские дистанции.